Emma van Waldeck-Pyrmont - koningin-regentes
 Hr.Ms. Koningin Emma der Nederlanden (1880) - kruiser